Бо́ндарева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Бондарева, Александра Ивановна (1922—1943) — подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Бондарева, Валентина Яковлевна (1933—2019) — советский учёный-почвовед.
 Бондарева, Елена Борисовна (род. 1985) — российская самбистка.
 Бондарева, Ефросинья Леонидовна (1922—2011) — советский кинокритик, киновед, профессор.
 Бондарева, Ирина Евгеньевна (род. 1959) — советская легкоатлетка, тренер.
 Бондарева, Ксения Игоревна (род. 1997) — российская ведущая и видеоблогер, более известная как Ксения Хоффман.
 Бондарева, Милентина Станиславовна (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Бондарева, Ольга Николаевна (1937—1991) — советский математик, специалист в области теории игр.

См. также 
 Бондарево